

Архарли — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Архарли — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Архарли — станційне селище, Кербулацький район, Жетисуська область
 Архарли — село, Карашокинський сільський округ, Кербулацький район, Жетисуська область
 Архарли — село, Сарибастауський сільський округ, Кербулацький район, Жетисуська область

Див. також 
 Перевал Архарли